Giovanni Blandino – artista italiano
 Giovanni Blandino – teologo italiano
 Tommaso Blandino – architetto e gesuita italiano
 Xiomara Blandino – modella nicaguarense